Ehrenbächle ist ein geographischer Name im Stadtgebiet von Oppenau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg:
 Ehrenbächle (Oppenau), Zinken der Stadt
 Ehrenbächle (Lierbach), linker Zufluss des Lierbachs (zur Rench) vor dem Zinken Im Nordwasser
 Ehrenbächle (Rench), rechter Zufluss der Rench beim Ortsteil Birkhof

Siehe auch:
 Ehrenbach (Begriffsklärung)